

Persone 
Adolfo Bolognini (1908-...) – allenatore di calcio e calciatore italiano
Antonio Bolognini Amorini (1767-1845) – nobile, scrittore e storico italiano
Danio Bolognini (1901-1972) – vescovo cattolico italiano
Francesco Maria Bolognini (1723-1800) – presbitero italiano
Giacomo Bolognini (1664-1734) – pittore italiano
Giancarlo Bolognini (1938-2019) – politico e dirigente sportivo italiano
Giovan Battista Bolognini (1612-1688) – pittore e incisore italiano
Guido Bolognini (...-1916) –  calciatore italiano
Lodovico Bolognini (1739-1816) – architetto italiano
Ludovico Bolognini (1447-1508) – giurista italiano
Manolo Bolognini (1925-2017) – produttore cinematografico e calciatore italiano, fratello di Mauro
Mauro Bolognini (1922-2001) – regista italiano
Nepomuceno Bolognini (1823-1900) – ufficiale garibaldino ed etnografo italiano
Stefano Bolognini (1949) – psicoanalista italiano

Altro 
 Bolognini – famiglia senatoria bolognese
Teatro Mauro Bolognini – teatro di Pistoia
 Bolognino – in edilizia, cubetto di porfido usato per lastricare la Pavimento stradale
Bolognino – nome di diverse monete battute a Bologna tra la fine del XII secolo ed il XVII secolo